Camil, membre de l'ordre dels Servents dels Malalts
 Biografies:
 Camil (cognom), cognom romà
 Sant Camil de Lellis (Bucchianico, 1550 - Roma, 1614), eclesiàstic fundador dels camils
 Marc Furi Camil Nom abreujat del dictador i cònsol romà